Niemcy:
 Sehlem – dzielnica gminy Lamspringe, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Sehlem – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich